Time and Tide – brytyjskie czasopismo wydawane w latach 1920–1986
 Odloty (oryg. Time and Tide) – powieść Edny O’Brien z 1992
 Time and Tide – album Greenslade z 1975
 Time and Tide – album Split Enz z 1982
 Time and Tide – album Basi z 1987
 „Time and Tide” – singel Basi z 1987
 Time and Tide – album Steve’a Ashleya z 2007
 Time and Tide – amerykański film niemy z 1916
 Konfrontacja – hongkoński film z 2000, znany w sferze anglojęzycznej jako Time and Tide